Villa Borghese – parco di Roma
 Villa Borghese – zona urbanistica di Roma
 Villa Borghese – film del 1953 diretto da Vittorio De Sica e Gianni Franciolini
 Villa Borghese – dipinto di Willem de Kooning